Браніслав Мезей (,  8 жовтня 1980, Нітра) — словацький хокеїст, захисник клубу Словацької Екстраліги «Нітра».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

1999 року був обраний на драфті НХЛ під 10-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Захищав кольори професійних команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерс», «Оцеларжи», «Дукла» (Тренчин), «Барис», «Пльзень», «Еспоо Блюз», «Пардубиці», «Лев» (Попрад), «Автомобіліст» (Єкатеринбург), «Витязь», «Медвещак» (Загреб). Наразі ж грає за клуб Словацької Екстраліги «Нітра».

Був гравцем молодіжної збірної Словаччини, у складі якої брав участь у 13 іграх, а також національної збірної команди Словаччини.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Нітри
Словацькі хокеїсти
Гравці збірної Словаччини з хокею
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Оцеларжи»
Хокеїсти «Дукли» (Тренчин)
Хокеїсти «Бариса»
Хокеїсти «Пльзеня»
Хокеїсти «Еспоо Блюз»
Хокеїсти «Динамо» (Пардубиці)
Хокеїсти «Лева»
Хокеїсти «Автомобіліста»
Хокеїсти «Витязя»
Хокеїсти «Медвещака»
Хокеїсти «Нітри»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»